Fernando Felipe María Augusto Rafael de Sajonia-Coburgo-Koháry (París, 28 de marzo de 1844-Coburgo, 4 de julio de 1921) fue hijo del príncipe Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha y de Clementina de Orleans, y nieto del rey Luis Felipe I de Francia.

Familia 
Felipe era el hijo mayor del príncipe Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha y de la hija de Francia Clementina de Orleans, y hermano mayor del rey Fernando I de Bulgaria. 

Sus abuelos paternos eran el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha y María Antonia de Koháry. Sus abuelos maternos eran el rey de Francia Luis Felipe I y María Amelia de Borbón-Dos Sicilias.

Matrimonio 
El 4 de febrero de 1875, Felipe contrajo matrimonio en Bruselas con su prima, Luisa María de Bélgica, hija primogénita del rey de Bélgica Leopoldo II y de la reina María Enriqueta de Austria.

El matrimonio, sin embargo, terminó en divorcio el 15 de enero de 1906 a causa de las relaciones extramatrimoniales de Luisa María y la vida disoluta del propio Felipe. 

El matrimonio tuvo dos hijos: 

 Leopoldo (19 de julio de 1878-27 de abril de 1916);
 Dorotea (30 de abril de 1881-21 de enero de 1967), casada con el duque Ernesto Gunter de Schleswig-Holstein.

Referencias

Enlaces externos 

 Ducal House of Saxe-Coburg-Gotha
 

Duques de Sajonia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Nacidos en París
Fallecidos en Coburgo
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry